Пурус — топоним.

 Пурус — река, правый приток Амазонки.
 Пурус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Амазонас.